Svegliami quando è finito (Wake Me When It's Over) – film del 1960 diretto da Mervyn LeRoy
 Wake Me When It's Over – album dei Faster Pussycat del 1989
 Wake Me When It's Over – singolo dei The Cranberries del 2019